Olaya kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Olaya (ort), Antioquia, 
 Olaya (kommun), Antioquia,